AI, Ai oz. ai je lahko:

 Ai (ime)
 Ai - oseba v nordijski mitologiji
 Ai - biblijski kraj
 kratica za ad interim
 A.I. - ZF film

Glej tudi